Nagrado Skieur d'or podeljujejo od leta 1963. Vsako leto Združenje novinarjev alpskega smučanja (Association Internationale des Journalistes de Ski, AIJS) pred začetkom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju podeli nagrado najboljšemu smučarju/ki minule sezone.

Prejemniki nagrade

Statistika 
Alpski smučarji, ki so nagrado prejeli večkrat:

Povezave 
 AIJS
Alpsko smučanje
Športna priznanja in nagrade
Nagrade, ustanovljene leta 1963